1. division i ishockey 2001-02 var den næstbedste række i dansk ishockey i sæsonen 2001-02.

De to bedste oprykningsberettigede hold, IC Gentofte og Gladsaxe SF, kvalificerede sig til Kvalifikation til Superisligaen 2002-03, hvor holdet sammen med de to dårligste hold fra Sanistål Ligaen spillede om to ledige pladser i SuperBest Ligaen 2002-03.

Resultater og stillinger 

Tolv hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

Kilder / eksterne henvisninger 
 PassionHockey - Championnat du Danemark 2001/02

Noter 

2001-02
Ishockey i 2001
Ishockey i 2002